Brankovics Ilona (1447–1498/9), Mária néven bosnyák királyné, II. (Brankovics) Lázár szerb despota lánya
Brankovics Ilona (?–1546 előtt/1552 után), IV. Péter moldvai fejedelem felesége, Brankovics Jovan címzetes szerb despota lánya